Делайл Стюарт (,  — ) — американский астроном и первооткрыватель астероидов.

В 1896 году начал работать в Гарвардской обсерватории. С 1898 по 1901 год работает на астрономической станции вблизи города Арекипа в Перу, где им среди прочего были получены снимки на которых Уильям Генри Пикеринг обнаружил спутник Сатурна Феба. Им также было обнаружено множество туманностей и астероид (475) Оклло.

До 1910 года он работал в , вблизи одноимённого города, где позднее основал Астрономическое общество Цинциннати.

См. также 
 Карлос Торрес
 Фернан Курти
 Поль Йенсен

Примечания

Ссылки 
 Short biography and photos
 Brief obituary

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XIX века
Астрономы XX века
Астрономы США
Первооткрыватели астероидов